

Niemcy 
 Rissen – dzielnica Hamburga

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Rosin

Zobacz też 
 Risen